Commelin ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Commelin (1668–1731), niederländischer Botaniker
 Isaac Commelin (1598–1676), niederländischer Historiker
 Jan Commelin (1629–1692), niederländischer Botaniker